Sandrine Bailly peut désigner :
 Sandrine Bailly (née en 1979), biathlète française ;
 Sandrine Bailly (née en 1969), essayiste française, spécialiste de la littérature japonaise.